Die Belgische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien. Als eines der beiden Gastgeberländer brauchte Belgien sich nicht zu Qualifizieren und nahm direkt an der Endrunde teil.

Belgisches Aufgebot

Spiele Belgiens

Vorrunde 
  Belgien –  Schweden 2:1 (1:0)
  Italien –  Belgien 2:0 (1:0)
  Türkei –  Belgien 2:0 (1:0)

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe B

Weblinks 
 Belgischer Kader der EM 2000 auf weltfussball.de

Belgien
2000